Rezerwaty przyrody w województwie dolnośląskim (stan na wrzesień 2017):

 rezerwat przyrody Błyszcz
 rezerwat przyrody Brekinia
 rezerwat przyrody Brzeźnik
 rezerwat przyrody Buczyna Jakubowska
 rezerwat przyrody Buczyna Piotrowicka
 rezerwat przyrody Buczyna Storczykowa na Białych Skałach
 rezerwat przyrody Buki Sudeckie
 rezerwat przyrody Bukowa Kalenica
 rezerwat przyrody Cisowa Góra
 rezerwat przyrody Cisy
 rezerwat przyrody Czarne Stawy
 rezerwat przyrody Dalkowskie Jary
 rezerwat przyrody Głazy Krasnoludków
 rezerwat przyrody Gola
 rezerwat przyrody Góra Choina
 rezerwat przyrody Góra Miłek
 rezerwat przyrody Góra Radunia
 rezerwat przyrody Góra Ślęża
 rezerwat przyrody Góra Zamkowa
 rezerwat przyrody Grądy koło Posady
 rezerwat przyrody Grodzisko Ryczyńskie
 rezerwat przyrody Jaskinia Niedźwiedzia
 rezerwat przyrody Jeziorko Daisy
 rezerwat przyrody Jezioro Koskowickie
 rezerwat przyrody Jodłowice
 rezerwat przyrody Kanigóra
 rezerwat przyrody Krokusy w Górzyńcu
 rezerwat przyrody Kruczy Kamień
 rezerwat przyrody Las Bukowy w Skarszynie
 rezerwat przyrody Łacha Jelcz
 rezerwat przyrody Łąka Sulistrowicka
 rezerwat przyrody Łęg Korea
 rezerwat przyrody Łęgi źródliskowe koło Przemkowa
 rezerwat przyrody Mszana i Obłoga
 rezerwat przyrody Muszkowicki Las Bukowy
 rezerwat przyrody Nad Groblą
 rezerwat przyrody Nowa Morawa
 rezerwat przyrody Odrzysko
 rezerwat przyrody Olszyny Niezgodzkie
 rezerwat przyrody Ostrzyca Proboszczowicka
 rezerwat przyrody Ponikwa
 rezerwat przyrody Przełomy pod Książem koło Wałbrzycha
 rezerwat przyrody Puszcza Śnieżnej Białki
 rezerwat przyrody Radziądz
 rezerwat przyrody Skałki Stoleckie
 rezerwat przyrody Skarpa Storczyków
 rezerwat przyrody Stawy Milickie
 rezerwat przyrody Stawy Przemkowskie
 rezerwat przyrody Śnieżnik Kłodzki
 rezerwat przyrody Torfowiska Doliny Izery
 rezerwat przyrody Torfowisko Borówki
 rezerwat przyrody Torfowisko koło Grabowna
 rezerwat przyrody Torfowisko Kunickie
 rezerwat przyrody Torfowisko pod Węglińcem
 rezerwat przyrody Torfowisko pod Zieleńcem
 rezerwat przyrody Uroczysko Obiszów
 rezerwat przyrody Uroczysko Wrzosy
 rezerwat przyrody Wąwóz Lipa
 rezerwat przyrody Wąwóz Myśliborski koło Jawora
 rezerwat przyrody Wąwóz Siedmicki
 rezerwat przyrody Wilcza Góra
 rezerwat przyrody Wodospad Wilczki
 rezerwat przyrody Wrzosiec koło Piasecznej
 rezerwat przyrody Wzgórze Joanny
 rezerwat przyrody Zabór
 rezerwat przyrody Zimna Woda
 rezerwat przyrody Zwierzyniec

Przypisy 

 
dolnośląskie